Kota Yamada (escritura japonesa: 山田 康太 (Yamada Kota); Kanagawa, Japón, 10 de julio de 1999) es un futbolista japonés que juega como mediocampista en el Kashiwa Reysol de la J1 League de Japón.

Clubes

Referencias 

Personas de la prefectura de Kanagawa
Futbolistas de Japón
Futbolistas del Yokohama F. Marinos
Futbolistas del Nagoya Grampus
Futbolistas del Mito HollyHock
Futbolistas del Montedio Yamagata
Futbolistas del Kashiwa Reysol
Futbolistas de la selección de fútbol sub-20 de Japón
Centrocampistas de fútbol